Виља Минерва има више значења:

 Виља Минерва (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виља Минерва, Ел Гванал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику